Krieger kan syfta på

Personer 
 Adam Krieger, tysk musiker.
 Ali Krieger, amerikansk fotbollsspelare. 
 Andreas Krieger, tysk kulstötare.
 Andreas Frederik Krieger, dansk professor och politiker.
 Johan Cornelius Krieger (1756–1824), dansk sjömilitär.
 andra personer med namnet Johan Cornelius Krieger
 Johann Philipp Krieger, tysk tonsättare.
 Robbie Krieger, amerikansk gitarrist.

Övrigt 
 Krieger (månkrater), krater på Månen.
 Kriegers flak, grunt område i Östersjön, 30 km söder om Trelleborg, uppkallat efter .

Tyska efternamn